Der President’s Cup 2014 war ein Damen-Tennisturnier der ITF in Astana. Das Hartplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2014 und fand vom 19. bis 27. Juli 2014 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Website
 Turnierplan auf der ITF Homepage

ITF Astana
ITF Women’s Circuit 2014